Le nom Curie est un patronyme, un nom d'institutions, une unité de mesure.

Patronyme 

 Frédéric Curie (1906 – 1956), lieutenant-colonel du Régiment de sapeurs-pompiers de Paris, résistant de la première heure, fondateur dès 1942 du réseau Sécurité parisienne et pionnier du Groupement hélicoptère de la sécurité civile.

La famille Curie compte les personnalités suivantes :
 Paul Curie (1799 – 1853), médecin, grand-père de Pierre et Jacques ;
 Eugène Curie (1827 – 1910), médecin, fils de Paul, père de Pierre et Jacques ;
 Jacques Curie (1856 – 1941), physicien, frère de Pierre ;
 Maurice Curie (1888 – 1975), physicien, fils de Jacques ;
 Daniel Curie (1927 – 2000), physicien, fils de Maurice ;
 Pierre Curie (1859 – 1906), physicien, lauréat du prix Nobel de physique en 1903 (époux de Marie, père d'Ève et d'Irène) ;
 Marie Curie (née Skłodowska) (1867 – 1934), physicienne, lauréate du prix Nobel de physique en 1903 et de chimie en 1911 (épouse de Pierre, sœur de Bronia, mère d'Ève et d'Irène) ;
 Ève Curie (1904 – 2007), pianiste et écrivain (fille de Pierre et Marie) ;
 Irène Joliot-Curie (1897 – 1956), physicienne, lauréate du prix Nobel de chimie en 1935 (fille de Pierre et Marie) ;
 Frédéric Joliot-Curie (1900 – 1958), physicien, lauréat du prix Nobel de chimie en 1935 (époux d'Irène).

Autres personnalités 
 Parvine Curie (1936 –), sculpteur français ;
 Martine Barraqué-Curié (? –), monteuse française ;
 Raymond Curie (1956 –), sociologue français.

Unité de mesure 

 Le curie est une ancienne unité de mesure de radioactivité, notée Ci, nommée en l'honneur de Pierre Curie.

Institutions de la Rome antique 

 La Curie Hostilia, la Curie Julia et la curie de Pompée étaient des lieux de réunion du Sénat romain.
 La curie était une subdivision de la tribu romaine, d'où le nom des comices curiates.
 La Curie était une assemblée locale des cités de l'Empire romain, dirigée par les décurions.

Institutions contemporaines 
 Une curie, dans l'Église catholique, est un organe officiel qui régit une église particulière.
 La Curie ou Curie romaine est le nom des administrations de l'Église catholique basées à Rome.
 L'Institut Curie, créé par Marie Curie en 1921, à Paris, est un centre de recherches contre le cancer et un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer.

Navires 
 , sous-marin français lancé en 1912, coulé le , renfloué et remis en service par la marine austro-hongroise sous le matricule SM U-14, retourne dans la marine française en 1918, désarmé en 1923.
 , sous-marin de classe Undine mit en service dans les FNFL de 1943 à 1946.

Superordinateur
 Curie est un superordinateur d'une puissance de 2 petaFLOPS installé au TGCC (Très grand centre de calcul), à Bruyères-le-Châtel, près de Paris.

Toponyme 

 Curie est le nom d'un cratère lunaire
 La rue Pierre-et-Marie-Curie est une voie située dans le quartier du Val-de-Grâce du  de Paris.
 Le square Marie-Curie est un square du  de Paris.
Patronyme français